Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1886 rozegrano w dniach 3 – 17 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Blanche Bingley -  Maud Watson, 6–3, 6–3

Gra podwójna mężczyzn 

 William Renshaw /  Ernest Renshaw -  Claude Farrer /  Arthur Stanley, 6–3, 6–3, 4–6, 7–5

Przypisy 

Wimbledon 1886